Sero ima više značenja:
 Sero (Kuneo)
 Sero (Mesina)
 Sero (Ređo di Kalabrija)